Kompression oder Komprimierung steht für:

 Kompression (Psychologie), das Zusammenlegen oder Verdichten von Gedanken
 in der Physik die Verdichtung von Körpern, Flüssigkeiten oder Gasen, siehe Kompressionsmodul #Allgemeines
 in der Elektronik ein Zustand bei Halbleiterelementen, siehe Sättigung (Elektronik)
 Datenkompression, in der IT die Verringerung des Platzbedarfs von Daten

Kompressor steht für:
 Maschine, die einem Gas mechanische Arbeit zuführt, siehe Verdichter
 Kompressor (Signalverarbeitung), tontechnische Einschränkung der Dynamik eines Signals
 mechanischer Lader für Motoren, siehe Motoraufladung #Mechanisch angetriebene Kompressoren

Siehe auch:

 Verdichten (Begriffsklärung)
 Kompresse (Wundauflage)